Municipio de Ingalls puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ingalls (condado de Avery, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Avery.
 Municipio de Ingalls (condado de Gray, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Gray.